Трук — микронезийский народ, коренное население острова Трук и других в группе Каролинских островов. Численность — 50 тыс. человек. Язык — трук, микронезийской подветви австронезийской семьи языков. Имеет несколько диалектов, образующих непрерывную цепь («трукская цепь диалектов»). Религия — христианство, сохраняются традиционные верования. Родственны маршалльцам, тубуайцам, чаморро и гавайцам.

Хозяйство 
Занятия — рыболовство, собирание морепродуктов, земледелие. Культуры — ямс, таро, кокосовая пальма, характерные для всей Микронезии. Известно использование железа. Важную роль играет экспорт копры.
Тип жилища, одежда, питание — также характерны для всей Микронезии.

Социальное устройство 
Общество состоит из 40 матрилинейных тотемных родов (эйнангов). Члены эйнанга, расселяясь, сохраняют традиционные связи, обычаи гостеприимства.

Традиционные верования 
По поверьям, предки трукцев, сошли с кокосовых пальм. Другой вариант: они восходят к прародительнице, прибывшей с острова Ачау (вероятно, нынешний Кусаие).

Трукцы исповедуют культы духов ану и предков. У них есть группы жрецов, колдунов, знахарей, прорицателей.

Источники 
 Энциклопедия «Народы и религии мира», М.-1998.

Ссылки 
 Francis X. Hezel, SJ. The Changing Family in Chuuk: 1950—1990.
 World Culture Encyclopedia. Truk.
 Society of Truk.

Микронезийские народы
Народы Федеративных Штатов Микронезии
Народы Палау